Я́ковлевка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России.

Входит в состав Перцевского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Перцевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 15 км, до центра муниципального образования Слободы — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Девять Изб, Дюкосово, Камешник.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Яковлевка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района